Jméno Antonín Vávra nosí nebo v minulosti nosilo více osob:

 Antonín Vávra (pěvec) (1847–1932) – operní pěvec
 Antonín Vávra (rektor) (1848–1928) – profesor mechanické technologie a rektor ČVUT
 Antonín Vávra (pedagog) (1876–1952) – pedagog a publicista
 Antonín Vávra (hydrolog) (1896–1974) – středoškolský učitel a hydrolog
 Antonín Vávra (spisovatel) (1920–1992) – spisovatel a sběratel pověstí z Novohradska